Алиев, Зейнал Абдин бек Гаджи Ага бек оглы () — деятель культуры, первый азербайджанский профессиональный скульптор.

Биография 
Зейнал Абдин бек родился 24 апреля 1894 году в Баку в семье коммерсанта. После окончания реального училища в Баку по настоянию отца в 1915 поступил в Московский коммерческий институт. Осенью 1918 году вернулся в Баку, где был назначен на должность главного специалиста по особым поручениям Министерства почт и телеграфа АДР.

23 марта 1919 года было принято решение об объявлении конкурса на создание проектов государственного герба и государственной печати с изображением герба АДР. Он стал автором рисунков государственного герба, а а также медалей в честь открытия парламента и первых почтовых марок АДР, выпущенных 20 октября 1919 года.

В 1920 году в числе 100 молодых людей, направленных за счет государства на учебу в университеты Европы, поехал в Италию и поступил на скульптурное отделение в Академии изящных искусств в городе Перуджа. За два года и два месяца завершил 4-х летний курс обучения и в 1923 году получил диплом «профессора скульптуры», но не вернулся на родину. Из работ, созданных в Перуджа известны бюст Бетховена и бюст эмигранта из России, оперного певца театра «Ла Скала» Сигизмунда Залесского.

В 1920-30-е годы он работал в США и Турции. В 1934 в Турции была опубликована статья «О прекрасных произведениях искусства Азербайджана» под псевдонимом «Скульптор Зейнал А.Сарай». В 1954 году была опубликована статья «История святилищ азербайджанца Заратуштры» под псевдонимом «Зейнал Аккоч».

Cкончался в 50-х годах XX века в Перудже, где и был похоронен.

Семья 
 Прадед — Гаджи Мирза Абдул Рагим Имам Али оглы. В 1832 году вместе с Аббас-Кули Ага Бакихановым основал первое Бакинское уездное училище. Первый учитель азербайджанского языка и шариата.
 Дед — Мирза Зейнал Абдин бек Алиев (1826—1891). Дворянин, имел чин титулярного советника.
 Отец — Кербалай Гаджи Ага бек Алиев
 Мать — Марьям Ниса ханум Искендербекова (вторая жена отца)
 Брат — Джабраил бек
 Сестра — Сара
 Двоюродный брат — Джафар Кязимов
 Двоюродный брат — Искендер Алиев

См. также 
 Студенты Азербайджанской Демократической Республики за границей

Примечания 

Скульпторы Азербайджана